Рагуза - топоним и фамилия:

Топоним 
 Рагуза — город в Италии.
 Рагуза — провинция в Италии.
 Рагуза — историческое название хорватского города Дубровник.
 Республика Рагуза () — официальное название государства со столицей в Дубровнике, существовавшего с XIV века до 1808 года.

Фамилия 
 Рагуза, Антонино (род. 1990) — итальянский футболист.
 Рагуза, Винченцо — итальянский скульптор (1841—1927).